Алекса́ндр Ве́нцель (; 2 марта 1967, Братислава, Чехословакия) — чехословацкий и словацкий футболист, вратарь.

Карьера

Клубная 
Александр Венцель начинал карьеру игрока в братиславском «Словане» в сезоне 1987/88. За «Слован» голкипер выступал до 1994 года с годичным перерывом, когда защищал цвета хебского «Униона». В составе братиславского клуба вратарь становился чемпионом Чехословакии и Словакии.

В 1994 году Венцель перешёл во французский «Страсбур», с которым выигрывал кубок лиги и выходил в финал кубка Франции. В 2000 году Венцель стал игроком «Гавра», где и завершил карьеру 5 лет спустя.

Международная 
Александр Венцель дебютировал в сборной Чехословакии 25 сентября 1991 года в товарищеском матче со сборной Норвегии. В 1992 году голкипер сыграл один тайм в товарищеском матче с Польшей
.
С 1994 по 1998 год выступал за сборную Словакии.

Достижения 
  «Слован» (Братислава)

 Чемпион Чехословакии (1): 1991/92
 Чемпион Словакии (1): 1993/94
 Обладатель кубка Словакии (1): 1993/94
 Финалист кубка Чехословакии (1): 1989/90

«Страсбур»

 Финалист кубка Франции (1): 1995/96
 Обладатель кубка лиги (1): 1996/97

Личная жизнь 
Отец голкипера — Александер Венцель-старший также бывший вратарь, сыгравший в 1965—1977 годах 25 матчей за сборную Чехословакии. Чемпион Европы—1976.

Голкипер женат, у него трое детей (дочери Катарина и Михаэла и сын Алекс
).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции 
 
 Профиль на сайте газеты «Экип» 

Футболисты Чехословакии
Футболисты Словакии
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Слован» Братислава
Игроки ФК «Унион» Хеб
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Гавр»